Штемберг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штемберг, Виктор Карлович (Штембер; 1863—1921) — русский художник-портретист.
 Штемберг, Марк Израилевич (1927—2013) — советский и молдавский гинеколог и учёный-медик, лауреат Государственной премии Молдавии.
 Штемберг, Эмиль Израилевич (1931—2005) — русский советский поэт, известный как «Эмиль Январёв». См. также 
 Штембер